Os Corubos ou Korubo, também chamados de índios caceteiros em referência à borduna que costumam utilizar, são um grupo indígena que habita o oeste do estado brasileiro do Amazonas. Uma pequena parte do grupo vive na Terra Indígena Vale do Javari, mas a maior parte dele (200 pessoas) ainda vive isolada, movimentando-se entre os rios Ituí, Coari e Branco e nas áreas de fronteira entre o Brasil e o Peru.

Na TI Vale do Javari, existem, além dos Korubo e de outros grupos isolados, sete etnias: Kanamari, Kulina Pano, Kulina Arawá, Marubo, Matis, Matsés (ou Mayoruna) e um pequeno grupo chamado Tsohom Djapá.

História 

O primeiro contato de não índios com os corubos aconteceu em 1996, numa expedição liderada pelo sertanista Sydney Possuelo. Um funcionário da Fundação Nacional do Índio foi morto pelos índios na ocasião. Contatos ocasionais continuaram a ocorrer, consistindo geralmente em contatos visuais à beira dos rios. Esses primeiros contatos foram feitos com a ajuda dos Matis, que, até hoje, são os principais tradutores e mediadores entre os Korubo e os não índios. Em 2014/2015, no entanto, um conflito entre os matis e os corubos resultou na morte de dois matis e sete a quinze corubos. Atualmente, além do aumento dos conflitos com índios contatados, os corubos sofrem com epidemias de doenças como malária e gripe.

Cultura 

Os homens corubos consomem uma bebida preparada a partir de um cipó chamado tati: os corubos acreditam que essa bebida lhes deixa mais fortes e aptos para a caça.

Existem dois estilos tradicionais de corte de cabelo entre os corubos: num, deixa-se o cabelo somente do alto da cabeça até a testa, formando uma meia cuia. No outro, deixa-se somente uma faixa de cabelo de uma orelha a outra, no formato de uma tiara. Para cortar o cabelo, os corubos utilizam uma espécie local de capim.

Para a caça e a guerra, os corubos utilizam zarabatanas, arco e flecha, lança e borduna. As pontas dos dardos das zarabatanas são tornadas venenosas através da raspagem de dois tipos de cipó.

Atualmente, muitos dos elementos culturais tradicionais do corubos estão se perdendo devido à influência cultural dos matis e dos não índios.

Povos indígenas do Brasil
Povos isolados
Panos
!Mais Teoria da História na Wiki (Povos originários)